Mahoba (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Mahoba (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Mahoba
 Mahoba (geslacht), een vlindergeslacht